YHG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Charlottetown (Terranova e Labrador) (Canada)